Trà Cổ (Đồng Nai)
 Trà Cổ (Quảng Ninh)